

Musica 
 The Visionaries – gruppo musicale statunitense

Televisione 
 Visionaries – serie televisiva animata statunitense
 Visionaries: Small Solutions to Enormously Large Problems – serie di documentari australiana